

Journaux 
Le Temps est le nom de différents journaux francophones :
 Le Temps (1829-1842), quotidien français ;
 Le Temps (1849-1849), quotidien français ;
 Le Temps (1861-1942), quotidien français ;
 Le Temps (1975-), quotidien tunisien ;
 Le Temps stratégique (1982-2001), revue trimestrielle suisse romande ;
 Le Temps (1998-), quotidien suisse romand ;
 Le Temps, quotidien ivoirien ;
 Le Temps, hebdomadaire francophone marocain ;
 Le Temps d'Algérie (2009-), quotidien algérien.

Œuvres
 Le Temps (1800-1802), huile sur toile de Francisco de Goya ;
 Le Temps, chanson composée et chantée par le groupe Téléphone sur l'album Dure Limite ;
 Le Temps, chanson composée et chantée par le groupe Tryo.
Le Temps (2021), une chanson du chanteur français Tayc.

Autres 

 Le Temps (1861-1863), revue littéraire russe publiée par les frères Dostoïevski ;
 Le Temps (1975-1978), groupe musical de folk rock québécois.

Voir aussi 

Homonymie de titre